Ripley Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Ripley Township (Illinois)
 Ripley Township (Montgomery County, Indiana)
 Ripley Township (Rush County, Indiana)
 Ripley Township (Iowa)
 Ripley Township (Dodge County, Minnesota)
 Ripley Township (Morrison County, Minnesota)
 Ripley Township (Holmes County, Ohio)
 Ripley Township (Huron County, Ohio)